Профессор Стоян Петров Данев (,  — , ) — болгарский государственный деятель и юрист, лидер Прогрессивно-либеральной партии, премьер-министр Болгарии в 23-м (1901—1902), 24-м (1902—1903), 25-м (1903) и 33-м (1913) правительстве.

Биография 

Изучал право в Цюрихском университете, в Лейпцигском университете, в 1881 г. окончил  Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла, за этим он окончил аспирантуру в области политологии в парижской Политехнической школе, которую он закончил в 1883 г.

После возвращения из Франции в 1884 г. он работал в качестве адвоката в Софии. С 1894 по 1898 г. был профессором международного права Софийского университета им. Климента Охридского.

Еще во время его работы в качестве доцента, он начал свою политическую карьеру в 1894 г., когда был избран депутатом Народного собрания, в состав которого он входил до 1896 г. В 1897 г. он стал преемником Драгана Цанкова в качестве председателя Прогрессивной либеральной партии. Этот пост он занимал до своей смерти.

На парламентских выборах в 1899 г. он был переизбран членом болгарского Народного собрания, оставаясь в его составе до 1920 г. В 1901—1902 гг. — министр иностранных дел Болгарии.

В 1902—1903 гг. занимал должность премьер-министра, министра иностранных дел и министра просвещения Болгарии. Проявил себя последовательным сторонником Российской империи. В этот период было также отмечено обострение так называемого «македонского вопроса». В частности, в Софии Трайко Китанчевым был основан Верховный Македоно-Эдирнский комитет (OMEK), ставивший целью отделение Македонии от Османской империи. В 1902 г. было предпринято восстание этого движения в районе реки Струма, но оно потерпело поражение. По совету России премьер-министр Данев в этой связи понял решение о запрете OMEK. Тем не менее напряженность в связи с «македонским вопросом» постоянно возрастала. В связи с угрозой беспорядков на всей территории Македонии в мае 1903 г. политик был отправлен королем в отставку.

После отставки он на несколько лет ушел с ведущей политической орбиты страны. Уже в июне 1911 г. он был избран председателем V-го Великого Народного собрания (1911) и затем — XV-го Обыкновенного Народного собрания (1911—1913). В этом качестве он оказал значительное влияние на заключение Лондонского мирного договора (1913), завершившего Первую Балканскую войну.

В июне-июле 1913 г. занимал должность премьер-министра, министра иностранных дел и министра религии Болгарии.

В 1918—1920 гг. — министр финансов Болгарии.

Библиография 
 България в международно отношение (1900; лекции)
 Очерк на дипломатическата история на Балканските държави (1922)
 Чехословашко (1923)
 Германските репарации (1924; в съавторство)
 Международно частно право (1927)
 Най-нова дипломатическа история (1935)
 Мемоари (1992)

Примечания 

Премьер-министры Болгарии
Министры иностранных дел Болгарии
Министры образования Болгарии
Министры финансов Болгарии
Председатели Народного собрания Болгарии
Юристы Болгарии